Laxa peut désigner :
 Vladimir Laxa (1870 – 1945), un général croate ;
 Laxå, une commune de Suède du comté d'Örebro.

Voir aussi 
 
 Laksa